Serpentine River ist der Name folgender Flüsse:

 Serpentine River (Roding River), Nebenfluss des Roding River in Neuseeland
 Serpentine River (Gordon River), Nebenfluss des Gordon River in Tasmanien, Australien
 Serpentine River (Indischer Ozean) Fluss zum Indischen Ozean in Western Australia, Australien
 Serpentine River (British Columbia) in British Columbia, Kanada
 Serpentine River (New Brunswick) in New Brunswick, Kanada
 Serpentine River, früherer Name des River Westbourne in London, Großbritannien